България дебютира на Хопман Къп през 2012 година, като с това става 40-ата държава, която взима участие в турнира.

Играчи 
България участва в турнира с:

Резултати

Източници 

Български
Тенис в България
Хопман Къп
+